Музе́й А. С. Грина — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Александра Грина.

Музеи 

 Литературно-мемориальный музей Александра Грина (Феодосия) — Феодосия, Крым. Музей расположен в доме, где жил писатель.
 Дом-музей А. Грина (Старый Крым) — город Старый Крым, Крым. Музей расположен в доме, где жил и скончался писатель.
 Музей Грина (Киров) — музей Грина в Кирове  (Вятке), создание которого связано с тем, что Александр Грин был уроженцем Вятской губернии.
 Музей романтики Александра Грина — в городе Слободской Кировской области, на родине писателя.